Gracilocyon (Грацилокион — „витки пас”) је изумрли парафилетски род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од касног палеоцена до раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке и Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из парафилетског рода Gracilocyon су биле мали копнени сваштоједи који су у прошлости Сјеверне Америке и Европе настањивали плавне равнице и копнене екосистеме. Врста Gracilocyon rundlei је тежила око 0,257 kg, а Gracilocyon solei око 0,165 kg и по величини достизале димензије данашње велике ласице.

Систематика

Историја класификације 
Род Gracilocyon је у прошлости био уврштаван унутар изумрле породице Miacidae, али је касније препознат као представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Gracilocyon.

Временска распрострањенст парафилетског рода Gracilocyon унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Европе
Полифилетски и парафилетски таксони сисара